Dans le domaine du commerce et de la banque, le tireur est l'émetteur d'un chèque ou d'un effet de commerce.
 En photographie, le tireur est la personne qui effectue le tirage (l'agrandissement) d'une photographie à partir d'un film - ce terme ne s'applique qu'à la photographie argentique.
 Le tireur est également l'utilisateur d'une arme à feu, ou encore celui qui tire un véhicule ou une charge derrière lui.
 Le tireur (féminin tireuse) est le participant à un assaut d'escrime.
 Le tireur (féminin tireuse) est le participant à un combat de savate.

Fiction 
 Le Tireur (« Bullseye » en version originale) est un super-vilain évoluant dans l'univers Marvel, ennemi du héros Daredevil.